ser
 Sery (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Sery (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny